DLG4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 724 амінокислот, а молекулярна маса — 80 495.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Міжклітинні контакти